Грéйси Мáдигэн Э́йбрамс (англ. Gracie Madigan Abrams;  род. 7 сентября 1999) — американская певица и автор песен. Дочь американского кинорежиссёра, сценариста, продюсера и кинокомпозитора Джей Джей Абрамса. Дебютный сингл певицы «Mean It» был выпущен 21 ноября 2019 года. В июле 2020 Грейси Эйбрамс выпустила свой дебютный EP Minor, в который вошло 7 треков. «I miss you, I’m sorry» из её дебютного альбома является самым популярным треком в дискографии певицы.

Примечания 

Певцы и певицы США
Поп-вокалисты США